Cindy Lee peut désigner :
 Cindy Lee, stripteaseuse et fondatrice du parti politique français le Parti du plaisir ;
 Cindy Lee, femme d'affaires et chef d'entreprise canadienne, fondateur de la chaîne de supermarchés T & T Supermarket ;
 Cindy Lee Garcia, actrice ayant joué dans la vidéo anti-islam, voir L'Innocence des musulmans ;
 Cindy Lee Van Dover (1954-), une Américaine professeure d'océanographie biologique et présidente du département des Sciences de la mer et de la Conservation à l'université Duke.